Межконтинентальный кубок 1971 () — 12-й розыгрыш Межконтинентального кубка, матчи которого состоялись 15 декабря и 28 декабря 1971 года. Двухматчевый турнир проходил между греческим клубом «Панатинаикос», финалистом Кубка европейских чемпионов 1970/71, и уругвайским клубом «Насьональ», победителем Кубка Либертадорес 1971. Но этих матчей могло и не быть, если бы победитель Кубка европейских чемпионов 1972/73 амстердамский «Аякс» не отказался от участия.

Первый матч проходил в Пирее на стадионе «Караискакис» и закончился ничьей 1:1. Ответный матч проходил в Монтевидео на стадионе «Сентенарио», и закончился победой хозяев 2:1.

Статистика матчей

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1970/1971
 Кубок Либертадорес 1971

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матчах

Межконтинентальный кубок 1971
Межконтинентальный кубок 1971
Спорт в Греции в 1971 году
Спорт в Уругвае в 1971 году
1971 год в футболе
Международные спортивные соревнования в Пирее
Декабрь 1971 года
События 15 декабря
События 28 декабря